Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх 1976 года проходили с 20 по 31 июля. В соревнованиях принял участие 331 спортсмен из 41 страны, было разыграно двадцать комплектов медалей (по 10 в вольной и греко-римской борьбе).

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Судьи 
Президент FILA —  Милан Эрцеган, генеральный секретарь FILA —  Рене-Реми Орен.

Технические делегаты FILA —  Пер Стрёмбекк и  Верри Эмре.

Жюри:

  Херберт Джейкоб
  
  Фернандо Компте
  Ион Комьяну
  Александр Новиков
  
  
  Сёдзо Сасахара
  Василиос Фикиорис
  Цено Ценов
  Эрих Шпаннбауэр

Судьи:

  Тосимицу Адзума
  Исмаил Акчай
  Милорад Арсич
  Ёситака Бан
  Валентин Бати
  Рольф Берглунд
  Михаил Борисов
  Аксель Брун
  Любен Брусев
  Винченцо Бруски
  Рубик Варданян
  Йоан Васкул-Поповичи
  Вальтер Венцель
  Эдвард Гарбер
  Джон Гаузе
  Максимилиано Гонсалес
  Тодор Грудев
  Зыгмунт Дмовский
  Полидорос Дроссос
  Роберт Замцов
  Генчо Зарев
  Радош Йованович
  Степан Казарян
  Байрон Караяннис
  Ахмет Кёксал
  Артур Колер
  Иван Круй
  Реми Ламбеле
  Эркки Леселль
  
  Бела Лукач
  С. Магсар
  
  Георге Мартон
  Александр Медведь
  Георг Мецлер
  Ладислав Мигок
  Джо Мркоци
  Адель Мустафа
  Жеран Н’Дойе
  Абрасс Намазян
  Эбрахим Никсерфашт
  Тадаси Нумадзири
  Сеппо Нурминен
  Хельге Оберг
  Луис Обрегон
  Денис Пере
  Джорджо Пьетралунга
  Мансур Раисси
  Али-Реза Резги
  Марио Салетниг
  Одвар Свендсен
  Василиос Сфетсас
  Митиру Тагути
  Берт Тейлор
  Милан Тержич
  Доминик Торио
  Якоб Тпац
  Роже Файоль
  Ха Кён Дэ
  Амир Хамиди
  Имре Ходош
  Йон Черня
  Николай Чучалов
  Стивен Эванофф
  Майкл Юрчук

Ссылки 
 Games of the XXI Olympiad, Montreal 1976 : Official Report, v.3, рр. 412-457, 666